Cech rzemiosła
 Cech (czasopismo)
 Čech (ujednoznacznienie)